Села:
 Листвин — Житомирська область, Коростенський район
 Листвин — Рівненська область, Дубенський район